Daugaard er et dansk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Christine Margaretha Daugaard
 Dennis Daugaard
 Jacob Brøgger Daugaard
 Kim Daugaard (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller
 Kim Daugaard (musiker) – dansk bassist
 Line Daugaard
 Rasmus Daugaard

Se også:
 Daugård